Agrupació de Defensa Forestal
 Asian Dub Foundation
 ADF/Cofilina 
 ADF, acrònim per al franc andorrà, vegeu moneda andorrana